Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 756 dans le monde.

 Route régionale 756 en Finlande 
 Route nationale 756 en France